Хуаче има више значења:

 Хуаче (Охуелос де Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Хуаче (Моктезума), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику